Zygfryd – imię męskie

 Zygfryd – hrabia Marchii

Tytuły dzieł 
 Zygfryd – opera Richarda Wagnera z 1871 roku
 Zygfryd – polski film z 1986 roku
 Zygfryd – niemiecki film z 2005 roku